Magnificat primi toni (lat. für ‚Magnificat im 1. Ton‘) steht für folgende Kompositionen:
 Magnificat primi toni (Benedictus Appenzeller)
 Magnificat primi toni (Gilles Binchois)
 Magnificat primi toni (Klaas Bolt)
 Magnificat primi toni (Antoine Brumel)
 Magnificat primi toni (Dieterich Buxtehude)
 Magnificat primi toni (Jacobus Clemens non Papa)
 Magnificat primi toni (Antoine de Févin)
 Magnificat primi toni (Melchior Franck)
 Magnificat primi toni (Nicolas Gombert) 
 Magnificat primi toni (Claude Goudimel)
 Magnificat primi toni (Francisco Guerrero)
 Magnificat du premier ton (Nicolas Lebègue)
 Magnificat primi toni (Leonhard Lechner)
 Magnificat primi toni super "Susanne un jour" (Orlando di Lasso)
 Magnificat primi toni (Cristóbal de Morales)
 Magnificat primi toni (Jean Mouton)
 Magnificat primi toni (Giovanni Pierluigi da Palestrina)
 Magnificat primi toni (Johannes Prioris)
 Magnificat primi ton (Pierre de la Rue)
 Magnificat primi toni (Samuel Scheidt)
 Magnificat primi toni (Claudin de Sermisy)
 Magnificat primi toni (Tomás Luis de Victoria)
 Magnificat primi toni (Bernhard Ycart)